Trifunović peut désigner :
 Petar Trifunović (1910-1980), joueur d'échecs yougoslave ;
Ilija Trifunović-Birčanin (1877-1943), chef paramilitaire yougoslave ;
 Sergej Trifunović (1972-), acteur serbe.

Homonymie de patronyme